Alexander Saporoschez ist der Name folgender Personen:

* Alexander Iwanowitsch Saporoschez, sowjetischer und russischer Schauspieler 
 Alexander Wladimirowitsch Saporoschez (1905–1981), russischer Psychologe